Шефтель — еврейское мужское имя и фамилия.

Известные носители:
 Шефтель, Арье (Лейб Ицикович, 1905—1980) — израильский политик, депутат кнессета 1-го созыва.
 Шефтель, Марк Юрьевич (Моисей Уриевич, 1902—1985) — американский литературовед, один из прототипов Тимофея Пнина в одноименном романе В. В. Набокова.
 Шефтель, Моисей (Михаил) Исаакович (1852—1922) — присяжный поверенный, депутат Государственной думы I созыва от Екатеринославской губернии.
 Шефтель, Фелиция Исааковна (Фейга, 1860—?) — русская революционерка.

 Составная фамилия
 Шпильрейн-Шефтель, Сабина Николаевна (1885—1942) — психоаналитик, педагог.